Högetjärn kan syfta på:
Högetjärnet (Tisselskogs socken, Dalsland), sjö i Bengtsfors kommun, 
Högetjärnet (Rännelanda socken, Dalsland), sjö i Färgelanda kommun,  (2,3 ha)
Högetjärnet (Dals-Eds socken, Dalsland), sjö i Dals-Eds kommun kommun,

Se även
Högtjärn
Högstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn